Пат Ме́тени (; род. 12 августа 1954, , Миссури, США; настоящее имя Патрик Брюс Метени, Patrick Bruce Metheny) — американский джазовый гитарист и композитор. Является лидером Pat Metheny Group, а также принимал участие в дуэтах, сольных работах и ​​других побочных проектах. 
Его стиль включает в себя элементы прогрессивного и современного джаза, латинского джаза, фьюжна.

Метени имеет три золотых диска и был удостоен 20 премий Грэмми, является единственным человеком, выигравшим Грэмми в 10 различных категориях. 
Брат джазового флюгельгорниста Майка Метени.

Биография 
Метени родился в городе Саммит Ли, штат Миссури. Его отец, Дейв, играл на трубе, а мать, Лоис, была вокалисткой. Дед по материнской линии, Дельмар, был профессиональным трубачом. Первым инструментом Метени была труба, на которой его научил играть брат Майк. Его брат, отец и дедушка вместе играли в трио дома. Родители были поклонниками Гленна Миллера и другой свинговой музыки. Они брали Метени на концерты, где он мог услышать Кларка Терри и Дока Северинсена, но все они мало уважали гитару. Интерес Метени к этому инструменту увеличился примерно к 1964 году, когда он увидел выступление Битлз по телевизору. К своему 12-летию родители разрешили ему купить гитару, которой была Gibson ES-140 3/4.

Жизнь Метени изменилась после прослушивания альбома Four & More Майлза Девиса. Вскоре он был очарован альбомом Уэса Монтгомери Smokin' at the Half Note 1965 года. По словам Метени, наибольшее влияние на его музыку оказали именно Битлз, Майлз Дэвис и Уэс Монтгомери.

Когда ему было 15, он выиграл стипендию журнала Down Beat в недельный джазовый лагерь, где его наставником был гитарист Аттила Цоллер, который затем пригласил Метени в Нью-Йорк, чтобы тот увидел гитариста Джима Холла и контрабасиста Рона Картера.

Когда он играл в клубе в Канзас-Сити, к нему обратился Билл Ли, декан Университета Майами, и предложил стипендию. Проведя в колледже меньше недели, Метени понял, что играя на гитаре весь день, он был не готов к занятиям. Он признался в этом Ли, который предложил ему работу преподавателя, так как колледж недавно ввёл электрогитару в качестве учебного курса.

Он переехал в Бостон, чтобы преподавать в музыкальном колледже Беркли с джазовым вибрафонистом Гэри Бертоном, тем самым завоевав репутацию вундеркинда.

Дебютный альбом 
В 1974 году он появился на альбоме под неофициальным названием Jaco лейбла «Кэрол Госс» (где также принимали участие пианист Пол Бли, басист Джако Пасториус и барабанщик Брюс Дитмас) под названием Improvising Artists. Пат не знал, что его записывают.

В течение следующего года он присоединился к группе Гэри Бертона вместе с гитаристом Миком Гудриком.

Метени выпустил свой дебютный альбом Bright Size Life (ECM) в 1976 году, с Джако Пасториусом на бас-гитаре и Бобом Мозесом на барабанах. Его следующий альбом Watercolors (ECM, 1977) был записан при участии пианиста Лайла Мейса (1953–2020). Специфическую звуковую атмосферу альбома поддержал приглашённый немецкий контрабасист Эберхард Вебер.

«Pat Metheny Group» 
В 1978 году, когда был выпущен альбом Pat Metheny Group (ECM), коллектив «Pat Metheny Group» представлял собой квартет, в состав которого вошли пианист Лайл Мейс (также автор многих композиций и аранжировок ансамбля Метени), басист Марк Иган и ударник Дэнни Готлиб. Второй альбом группы American Garage (ECM, 1979) занял первое место в чарте Billboard Jazz и попал в различные поп-чарты. С 1982 по 1985 годы «Pat Metheny Group» выпустили альбомы Offramp (ECM, 1982), концертный альбом Travels (ECM, 1983), First Circle (ECM, 1984) и The Falcon and the Snowman (EMI, 1985). 
Альбом для одноимённого фильма, в котором коллектив сотрудничал на сингле «This Is Not America» при участии Дэвида Боуи. Песня достигла 14 позиции в британском топ 40 в 1985 году и 32 позиции в США.

Альбом Offramp ознаменовал первое появление басиста Стива Родби (заменившего Игана) и приглашенного бразильского артиста Нана Васконцелоса на перкуссии и вокале. 
На First Circle к группе присоединился аргентинский певец и мультиинструменталист Педро Аснар, тогда же барабанщик Пол Вертико заменил Готлиба. В то время Стив Родби и Пол Вертико были членами коллектива Саймона Барда и ранее играли в Чикаго, прежде чем присоединиться к Метени.

First Circle был последним альбомом Метени на ECM; он был ключевым артистом лейбла, но у Метени возникли разногласия с основателем Манфредом Айхером.

В альбоме Still Life (Talking) (Geffen, 1987) были представлены новые члены группы - трубач Марк Ледфорд, вокалист Дэвид Блэмирс и перкуссионист Армандо Марсал. 
Педро Аснар вернулся на записи альбома Letter from Home (Geffen, 1989).

В этот период чикагская театральная компания Steppenwolf использовала композиции Метени и Мэйса для постановки пьесы Лайла Кесслера «Сироты», где с тех пор она остается специальной дополнительной музыкой для всех постановок пьесы по всему миру.

Затем Метени снова погрузился в сольные и групповые проекты. Прошло четыре года, прежде чем был выпущен "живой" альбом под названием The Road to You (Geffen, 1993), в котором были представлены треки с двух студийных альбомов Geffen. В коллективе начала использовать новую аппаратуру и технологии, в частности, использование синтезаторов Мэйсом.

Коллектив «Pat Metheny Group» в первые же годы своего существования стал редким примером джазовой группы, завоевавшей широкую популярность и не преследовавшей коммерческой выгоды. Музыканты выработали своё собственное «плотное» оркестровое звучание, нередко соединяя ,  и элементы музыкальной драмы. Более того, в творчестве Pat Metheny Group синтезированы элементы этнической музыки разных народов; особое место занимает южноамериканская музыка. Если Пат Метени заметен как основной мелодист, то Лайл Мэйс выделяется своими гармониями. Сам Метени отмечает, что «Pat Metheny Group» является своего рода экспериментальной площадкой его музыки.

С 1977 г. и поныне Метени гастролирует во многих странах. В 1987 г. единственный раз выступал в России (в Москве).

Совместное творчество с другими музыкантами 
Работая за пределами «Pat Metheny Group», Пат Метени сумел показать самые разные стороны своей музыкальности. Работая с известными джазовыми музыкантами, такими как Орнет Коулмен, Чарли Хейден, Дэйв Холланд и Рой Хэйнс, Майкл Брекер, Джим Холл Пат Метени записал композиции, высоко оцененные джазовыми критиками, даже теми, которые не проявляли особого внимания к «пасторальным» или «легким роковым» элементам в творчестве Pat Metheny Group. Проекты, подобные дуэту с Дереком Бэйли, или в духе сложного для понимания Zero Tolerance for Silence, ставят в тупик тех критиков, кто полагает, что Пат Метени вместе с Pat Metheny Group идет по пути все более мягкого звучания.

Сольные записи 
 New Chautauqua (1979)
 Zero Tolerance for Silence (1994), радикальный эксперимент
 One Quiet Night (2003)
 Orchestrion (2010)
 What’s It All About (2011)
 The Orchestrion Project (2013)
 Tap: Book of Angels Volume 20 (2013)
 KIN (←→) (2014)
 Hommage à Eberhard Weber (2015)
 The Unity Sessions (2016)
 From This Place (2020)

 Дуэты 
 As Falls Wichita, So Falls Wichita Falls (1981) вместе с Лайлом Мэйсом
 I Can See Your House from Here (1994) с Джоном Скофилдом (указывается здесь как дуэт, хотя в проекте принимают участие Стив Своллоу и Билл Стюарт)
 Beyond the Missouri Sky (1997) вместе с Чарли Хейденом
 Jim Hall & Pat Metheny (1999) вместе с Джимом Холлом
 Upojenie (2002) вместе с Анной Марией Йопек
 Unity Band (2012) вместе с Крисом Поттером

 Трио 
 Bright Size Life (1976) вместе с Джако Пасториусом (бас) и Бобом Мозесом (ударные)
 Rejoicing (1984) вместе с Чарли Хейденом (бас) и Билли Хиггинсом (ударные)
 Question & Answer (1990) вместе с Дэйвом Холландом (бас) и Роем Хейнсом (ударные)
 Trio 99 > 00 (2000) вместе с Ларри Гренадье (бас) и Биллом Стюартом (ударные)
 Day Trip (2008) вместе с Кристианом МакБрайдом (бас) и Антонио Санчесом (ударные)

 Симфонические проекты и музыка к фильмам 
 The Falcon and the Snowman (1985)
 Secret Story (1992)
 Toys (1992)
 Passagio per il Paradiso (1996)
 A Map of the World (1999)

 Совместное творчество с другими музыкантами 
 80/81 (1980) вместе с Дьюи Редманом, Чарли Хейденом, Майклом Брекером и 
 Song X (1985) вместе с Орнеттом Коулменом
 The Sign of Four (1996) вместе с Дереком Бэйли, Грегом Бендианом и Полом Вертико
 Metheny/Mehldau (2006) вместе с Брэдом Мелдау
 Metheny Mehldau Quartet (2007) вместе с Брэдом Мелдау
 Cuong Vu Trio Meets Pat Metheny (2016) вместе с трио Чыонга Во
 Кроме этого, Пат Метени участвует в качестве гитариста во многих других проектах. Среди музыкантов, с которыми Пет Метени постоянно сотрудничает, Майкл Брекер, Херби Хэнкок и Джек ДеЖонетт.

 Влияние 
Метени утверждает, что он играет то, что хотел бы слышать как слушатель. Так как любопытство было его отличительной чертой характера с детства, то не удивительно, что в его музыке чувствуется влияние различных стилей, как классических, так и этнических. В особенности на него повлияла бразильская музыка, так как он жил одно время в Бразилии и выступал с такими музыкантами, как Милтон Нашсименту и Тонинью Хорта.

Кроме этого, Метени говорит, что на него повлиял Орнетт Коулмен, некоторые композиции которого он записал. Альбом Song X записан дуэтом Пата Метени и Орнетта Коулмена.

Определённое влияние на молодых музыкантов оказывает и сам Пат Метени. Об этом свидетельствуют его некоторые композиции, исполняемые другими музыкантами; некоторые молодые музыканты играют в Pat Metheny Group и других проектах.

 Дискография 
 Bright Size Life (1976)
 Watercolors (1977)
 Pat Metheny Group (1978)
 New Chautauqua (1979)
 American Garage (1979)
 80/81 (1980)
 As Falls Wichita, So Falls Wichita Falls (1981)
 Offramp (1982)
 Travels (1983)
 Rejoicing (1984)
 First Circle (1984)
 The Falcon and the Snowman (1985)
 Song X (1986)
 Still Life (Talking) (1987)
 Letter from Home (1989)
 Question and Answer (1990)
 Secret Story (1992)
 The Road to You (1993)
 Zero Tolerance for Silence (1994)
 I Can See Your House from Here (1994) 
 We Live Here (1995)
 Quartet (1996)
 Passagio per il Paradiso (1997)
 Beyond the Missouri Sky (1997)
 Imaginary Day (1997)
 Like Minds (1999)
 Jim Hall & Pat Metheny (1999)
 A Map of the World (1999)
 Trio 99 → 00 (2000)
 Trio → Live (2000)
 Speaking of Now (2002)
 Upojenie (2002; RE 2008)
 One Quiet Night (2003)
 The Way Up (2005)
 Metheny Mehldau (2006)
 Metheny Mehldau Quartet(2007)
 Day Trip (2008)
 Tokyo Day Trip (2008)
 Quartet Live (2009)
 Orchestrion (2010)
 What's It All About (2011)
 Unity Band (2012)
 Tap: Book of Angels Volume 20 (2013)
 KIN (←→) (2014)
 Hommage à Eberhard Weber (2015)
 The Unity Sessions (2016)
 Cuong Vu Trio Meets Pat Metheny (2016)
 From This Place'' (2020)

Примечания

Литература 
 Pat Metheny Songbook, (2000) Hal Leonard, ISBN 0-634-00796-3
 Viva, Luigi: Pat Metheny, Paris (1990) Editions Filipacchi

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 A complete Pat Metheny discography
 Пат Метени на AllMusic
 Pat Metheny profile // NNDB
  // Jazz Guitar Licks
   на Guitar-Poll 

Джазмены США
Лауреаты премии «Грэмми»
Исполнители ECM Records
Исполнители Geffen Records
Соло-гитаристы
Лауреаты премии Echo Jazz
Преподаватели Музыкального колледжа Беркли